Историзм (историцизм) — немецкая философская школа конца XIX — начала XX века, к представителям которой относят В. Дильтея, Г. Зиммеля, , Г. Риккерта, М. Вебера, Э. Трёльча.

Историзм развивался в рамках неокантианства, формулируя идиографический (индивидуализирующий) подход, не делая абстрактных обобщений. Для историзма неприемлем позитивистский подход О. Конта к философии истории. Историзм считает объектом исторического познания индивидуальный характер продуктов человеческой культуры, обычаев, мифов, ценностей каждой отдельной эпохи.

Примечания

Литература 
  Копалов В. И.  Историзм как принцип социально-философского исследования. — Издательство Уральского университета — 1991. — 170 с.
 

Философия Германии
Философия истории
Исторические теории